Denumirea de Mrejiciko se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mrejiciko, un sat în comuna Ruen, regiunea Burgas;
 Mrejiciko, un sat în comuna Djebel, regiunea Kărdjali.